

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sławniów – część wsi Toporowice  w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Mierzęcice
 Sławniów – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Sławniów – dawna gromada